Het WTA-tennistoernooi van Bad Homburg (officieel Bad Homburg Open) van 2022 vond plaats van zondag 19 tot en met zaterdag 25 juni 2022 in de Duitse plaats Bad Homburg vor der Höhe. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gras­banen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Titelverdedigster Angelique Kerber was het derde reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitge­scha­keld door Alizé Cornet.

Ook de als eerste geplaatste Darja Kasatkina bereikte de kwartfinale. Daarin verloor zij van Bianca Andreescu.

De ongeplaatste Française Caroline Garcia won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de eveneens ongeplaatste Bianca Andreescu (Canada) in drie sets, met een tiebreak in de eerste set. Garcia wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Bad Homburg op haar naam te schrij­ven. Het was haar negende WTA-titel, de eerste sinds drie jaar. Zij won US$ 33.200 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Greet Minnen bereikte de tweede ronde. Haar landgenote Alison Van Uytvanck verloor haar openings­partij.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Darija Jurak en Andreja Klepač hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het als eerste geplaatste Japanse duo Eri Hozumi en Makoto Ninomiya won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Alicja Rosolska en Erin Routliffe in de match-tiebreak. Het was hun vierde gezamen­lijke titel. Hozumi had daar­naast vier eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Ninomiya drie.

De Belgische Greet Minnen speelde samen met Anna Bondár uit Hongarije – zij verloren hun openings­partij. Ook haar landgenote Kimberley Zimmermann, geflankeerd door de Poolse Katarzyna Piter, bleef steken in de eerste ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Bad Homburg 2022
Bad Homburg